Das Amt des State Treasures ist zuständig für verschiedene Verwaltungs- und Serviceaufgaben in Übereinstimmung mit den Statuten von Vermont. Dazu gehören: die Investition staatlichen Mittel; Ausgabe von Staatsanleihen; dient als Zentralbank für die staatlichen Stellen; Verwaltung von Kassenbestände des Staates, Scheckverarbeitung und Überbrückung; Sicherung und Rücksendung nicht beanspruchter oder verwaister Finanz Mittel und die Verwaltung von drei großen Pensionsplänen für Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Aktuelle Amtsinhaberin ist Beth Pearce, die im Januar 2011 in das Amt ernannt wurde, als Jeb Spaulding vom Amt zurückgetreten ist um Sekretär der Verwaltung im Kabinett des Gouverneurs Peter Shumlin zu werden. Pearce war Spauldings Stellvertreterin.

Liste der Vermont State Treasurer

Weblinks 
Liste der State Treasurer auf der Website von Vermont

Einzelnachweise 

State Treasurer (Vermont)
Politik (Vermont)